Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2008./09. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 2. HRL 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009/2010, Zagreb, 2010.

2008-09
ž-3